Der Südamerikapokal der Meister – portugiesisch Copa dos Campeões Sul-Americanos, spanisch Campeonato Sudamericano de Clubes Campeones – ist ein erstmals 1946 und seit 1968 alljährlich ausgetragener Wettbewerb der besten Basketball-Vereinsmannschaften von Südamerika. Qualifiziert sind die Landesmeister sowie der Titelverteidiger. Veranstalter ist der Verband FIBA Americas.

Die acht teilnehmenden Mannschaften finden sich im Austragungsort, oder den Austragungsorten ein und werden in zwei Vierergruppen unterteilt. Nachdem in einfacher Runde jeweils jeder gegen jeden gespielt hat tragen die Erst- und Zweitplatzierten der Gruppen Halbfinales aus, deren Gewinner wiederum in einem Finale den Wettbewerbssieger ermitteln.

Die Sieger

Meisterschaftshistorie

Siehe auch 
 Liga Sudamericana

Basketballwettbewerb
Sudamerikapokal